Семейство Настоящие саламандры, или саламандровые () включает в себя три подсемейства:

 Pleurodelinae (96 видов)
 Salamandrinae (18 видов)
 Salamandrininae (2 вида)

По данным сайта Amphibia Web  на август 2017 года семейство включает в себя 21 род и 116 видов.

Список родов и видов 
{| class="wikitable sortable" style="margin: 1em auto 1em auto;width:100%"
|-
! width=7% | Род
! width=27% | Вид
! width=33% | Название
! width=33% | Автор
! width=5% | Год
|-
| bgcolor="#DEB887" height="35px" colspan="5" align="center" | Pleurodelinae
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" | Calotriton || ||Gray
| 1858
|-
|
|Calotriton arnoldi
|
|Carranza and Amat
|2005
|-
| || Calotriton asper || Пиренейский тритон || Dugès || 1852
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" |Cynops
|
|Tschudi
|1838
|-
| || Cynops chenggongensis || Юньнаньский тритон 
| Kou and Xing || 1983
|-
| || Cynops cyanurus || Голубохвостый тритон 
| Liu, Hu and Yang || 1962
|-
| || Cynops ensicauda || Окинавский тритон 
| Hallowell || 1861
|-
| || Cynops fudingensis || || Wu, Wang, Jiang, and Hanken || 2010
|-
| || Cynops glaucus || || Yuan, Jiang, Ding, Zhang and Che || 2013
|-
| || Cynops orientalis || Карликовый тритон 
| David || 1873
|-
| || Cynops orphicus || Полосатобрюхий тритон
| Risch || 1983
|-
| || Cynops pyrrhogaster || Огненнобрюхий тритон 
| Boie || 1826
|-
| || Cynops wolterstorffi || Тритон Волтерсторфа
| Boulenger || 1905
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" |Echinotriton
|
|Nussbaum and Brodie
|1982
|-
| || Echinotriton andersoni || || Boulenger || 1892
|-
| || Echinotriton chinhaiensis || || Chang || 1932
|-
| || Echinotriton maxiquadratus || || Hou, Wu, Yang, Zheng, Yuan and Li || 2014
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" |Euproctus
|Горные тритоны 
|Gené
|1838
|-
| || Euproctus montanus || Корсиканский тритон
|Savi || 1838
|-
| || Euproctus platycephalus || Щукоголовый, или сардинский тритон
|Gravenhorst || 1829
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" |Ichthyosaura
|
|Sonnini de Manoncourt and Latreille
|1801
|-
| || Ichthyosaura alpestris || ||Laurenti || 1768
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" |Laotriton
|
|Dubois and Raffaëlli
|2009
|-
| || Laotriton laoensis || ||Stuart and Papenfuss || 2002
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" |Lissotriton
|
|Bell
|1839
|-
| || Lissotriton boscai || ||Lataste || 1879
|-
| || Lissotriton helveticus || ||Razoumovsky || 1789
|-
| || Lissotriton italicus || ||Peracca || 1898
|-
| || Lissotriton kosswigi || ||Freytag || 1955
|-
| || Lissotriton lantzi || ||Wolterstorff || 1914
|-
| || Lissotriton montandoni || ||Boulenger || 1880
|-
| || Lissotriton vulgaris || ||Linnaeus || 1758
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" |Neurergus
|Переднеазиатские тритоны 
|Cope
|1862
|-
| || Neurergus crocatus || Курдистанский тритон
|Cope || 1862
|-
| || Neurergus derjugini || ||Nesterov || 1916
|-
| || Neurergus kaiseri || Загросский тритон 
|Schmidt || 1952
|-
| || Neurergus strauchii || Мелкопятнистый тритон 
|Steindachner || 1887
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" |Notophthalmus
|Восточноамериканские тритоны
|Rafinesque
|1820
|-
| || Notophthalmus meridionalis || Чернопятнистый тритон 
|Cope || 1880
|-
| || Notophthalmus perstriatus || Полосатый тритон 
|Bishop || 1941
|-
| || Notophthalmus viridescens || Зеленоватый тритон 
|Rafinesque || 1820
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" |Ommatotriton
|
|Gray
|1850
|-
| || Ommatotriton nesterovi || ||Litvinchuk, Zuiderwijk, Borkin, and Rosanov || 2005
|-
| || Ommatotriton ophryticus || ||Berthold || 1846
|-
| || Ommatotriton vittatus || ||Gray || 1835
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" |Pachytriton
|Коротконогие тритоны 
|Boulenger
|1878
|-
| || Pachytriton archospotus || || Shen, Shen, and Mo || 2008
|-
| || Pachytriton brevipes || Коротконогий тритон 
| Sauvage || 1876
|-
| || Pachytriton changi || || Nishikawa, Matsui, and Jiang || 2012
|-
| || Pachytriton feii || || Nishikawa, Jiang, and Matsui || 2011
|-
| || Pachytriton granulosus || || Chang || 1933
|-
| || Pachytriton inexpectatus || || Nishikawa, Jiang, Matsui, and Mo || 2011
|-
| || Pachytriton moi || || Nishikawa, Jiang, and Matsui || 2011
|-
| || Pachytriton wuguanfui || || Yuan, Zhang, and Che || 2016
|-
| || Pachytriton xanthospilos || || Wu, Wang, and Hanken || 2012
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" |Paramesotriton
|Бородавчатые тритоны
|Chang
|1935
|-
| || Paramesotriton aurantius || || Yuan, Wu, Zhou, and Che || 2016
|-
| || Paramesotriton caudopunctatus || Пятнистохвостый тритон 
| Liu and Hu || 1973
|-
| || Paramesotriton chinensis || Бородавчатый тритон
| Gray || 1859
|-
| || Paramesotriton deloustali || Северовьетнамский тритон 
| Bourret || 1934
|-
| || Paramesotriton fuzhongensis || || Wen || 1989
|-
| || Paramesotriton guangxiensis || Тёмно-бурый тритон
| Huang, Tang, and Tang || 1983
|-
| || Paramesotriton hongkongensis || Гонконгский тритон 
| Myers and Leviton || 1962
|-
| || Paramesotriton labiatus || || Unterstein || 1930
|-
| || Paramesotriton longliensis || || Li, Tian, Gu, and Xiong || 2008
|-
| || Paramesotriton maolanensis || || Gu, Chen, Tian, Li, and Ran || 2012
|-
| || Paramesotriton qixilingensis || || Yan, Zhao, Jiang, Hou, He, Murphy, and Che || 2014
|-
| || Paramesotriton wulingensis || || Wang, Tian, and Gu || 2013
|-
| || Paramesotriton yunwuensis || || Wu, Jiang, and Hanken || 2010
|-
| || Paramesotriton zhijinensis || || Li, Tian, and Gu || 2008
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" |Pleurodeles
|Ребристые тритоны
|Michahelles
|1830
|-
| || Pleurodeles nebulosus || || Guichenot || 1850
|-
| || Pleurodeles poireti || Тритон Пуаре
| Gervais || 1835
|-
| || Pleurodeles waltl || Иглистый, или ребристый тритон 
| Michahelles || 1830
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" |Taricha
|Западноамериканские тритоны 
|Gray
|1850
|-
| || Taricha granulosa || Желтобрюхий тритон 
| Skilton || 1849
|-
| || Taricha rivularis || Краснобрюхий тритон 
| Twitty || 1935
|-
| || Taricha sierrae || || Twitty || 1942
|-
| || Taricha torosa || Калифорнийский тритон
| Rathke || 1833
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" |Triturus
|Тритоны
|Rafinesque
|1815
|-
| || | || Wielstra and Arntzen || 2016
|-
| || Triturus carnifex || Серопятнистый тритон
| Laurenti || 1768
|-
| || Triturus cristatus || Гребенчатый тритон 
| Laurenti || 1768
|-
| || Triturus dobrogicus || Дунайский тритон 
| Kiritzescu || 1903
|-
| || [[Triturus ivanbureschi|Triturus ivanbureschi|| || Arntzen and Wielstra in Wielstra, Litvinchuk, Naumov, Tzankov, and Arntzen || 2013
|-
| || Triturus karelinii || Тритон Карелина 
| Strauch || 1870
|-
| || Triturus macedonicus || || Karaman || 1922
|-
| || Triturus marmoratus || Мраморный тритон 
| Latreille || 1800
|-
| || Triturus pygmaeus || || Wolterstorff || 1905
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" |Tylototriton|Крокодиловые тритоны 
|Anderson
|1871
|-
| || Tylototriton anguliceps || || Le, Nguyen, Nishikawa, Nguyen, Pham, Matsui, Bernardes, and Nguyen || 2015
|-
| || Tylototriton asperrimus || Южнокитайский тритон 
| Unterstein || 1930
|-
| || Tylototriton broadoridgus || || Shen, Jiang, and Mo || 2012
|-
| || Tylototriton dabienicus || || Chen, Wang, and Tao || 2010
|-
| || Tylototriton hainanensis || Хайнаньский тритон 
| Fei, Ye, and Yang || 1984
|-
| || Tylototriton himalayanus || || Khatiwada, Wang, Ghimire, Vasudevan, Paudel, and Jiang || 2015
|-
| || Tylototriton kweichowensis || Краснохвостый тритон 
| Fang and Chang || 1932
|-
| || Tylototriton liuyangensis || || Yang, Jiang, Shen, and Fei || 2014
|-
| || Tylototriton lizhengchangi || || Hou, Zhang, Jiang, Li and Lu || 2012
|-
| || Tylototriton notialis || || Stuart, Phimmachak, Sivongxay, and Robichaud || 2010
|-
| || Tylototriton panhai || || Nishikawa, Khonsue, Pomchote, and Matsui || 2013
|-
| || Tylototriton podichthys || || Phimmachak, Aowphol, and Stuart || 2015
|-
| || Tylototriton pseudoverrucosus || || Hou, Gu, Zhang, Zeng, and Lu || 2012
|-
| || Tylototriton shanjing || || Nussbaum, Brodie, and Yang || 1995
|-
| || Tylototriton shanorum || || Nishikawa, Matsui, and Rao || 2014
|-
|
|Tylototriton taliangensis|
|Fei, Ye & Jiang
|2012 
|-
| || Tylototriton uyenoi || || Nishikawa, Khonsue, Pomchote, and Matsui || 2013
|-
| || Tylototriton verrucosus || Гималайский тритон 
| Anderson || 1871
|-
| || Tylototriton vietnamensis || || Böhme, Schöttler, Nguyen, and Köhler || 2005
|-
| || Tylototriton wenxianensis || || Fei, Ye, and Yang || 1984
|-
| || Tylototriton yangi || || Hou, Zhang, Zhou, Li, and Lu || 2012
|-
| || Tylototriton ziegleri || || Nishikawa, Matsui, and Nguyen || 2013
|-
| bgcolor="#DEB887" height="35px" colspan="5" align="center" | Salamandrinae
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" | Chioglossa || Лузитанские саламандры 
| Bocage || 1864
|-
| || Chioglossa lusitanica || Лузитанская, или золотистополосатая саламандра
| Bocage || 1864
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" | Lyciasalamandra || || Veith and Steinfartz || 2004
|-
| || Lyciasalamandra antalyana || || Basoglu and Baran || 1976
|-
| || Lyciasalamandra atifi || || Basoglu || 1967
|-
| || Lyciasalamandra billae || || Franzen and Klewen || 1987
|-
| || Lyciasalamandra fazilae || || Basoglu and Atatür || 1974
|-
| || Lyciasalamandra flavimembris || || Mutz and Steinfartz || 1995
|-
| || Lyciasalamandra helverseni || || Pieper || 1963
|-
| || Lyciasalamandra luschani || || Steindachner || 1891
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" | Mertensiella || Малоазиатские, или длиннохвостые саламандры
| Wolterstorff || 1925
|-
| || Mertensiella caucasica || Кавказская саламандра 
| Waga || 1876
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" | Salamandra || Саламандры 
| Garsault || 1764
|-
| || Salamandra algira || || Bedriaga || 1883
|-
| || Salamandra atra || Альпийская, или чёрная саламандра
| Laurenti || 1768
|-
| || Salamandra corsica || || Savi || 1838
|-
| || Salamandra infraimmaculata || || Martens || 1885
|-
| || Salamandra lanzai || || Nascetti, Andreone, Capula, and Bullini || 1988
|-
| || Salamandra longirostris || || Joger and Steinfartz || 1994
|-
| || Salamandra salamandra || Огненная, или пятнистая, или обыкновенная саламандра 
| Linnaeus || 1758
|-
| bgcolor="#DEB887" height="35px" colspan="5" align="center" | Salamandrininae 
|- bgcolor="#FFFACD"
| colspan="2" | Salamandrina || || Fitzinger || 1826
|-
| || Salamandrina perspicillata || || Savi || 1821
|-
| || Salamandrina terdigitata || Очковая саламандра, или тарантолина
| Bonnaterre || 1789
|}

 Ссылки 

 Salamandridae  Amphibia Web: Provides information on amphibian declines, natural history, conservation, and taxonomy 
 Frost, D. R. (2017). Salamandridae ''. Amphibian Species of the World, an Online Reference (version 6.0). American Museum of Natural History, New York, USA

Литература 
 
 

Списки земноводных